Борис Хоменко:
 Хоменко, Борис Иванович (1930—2013) — российский живописец.
 Хоменко, Борис Иосифович (1940—2015) — советский футболист, тренер.